Гжещак, Матеуш (род. 3 апреля 1980, Белосток) — кандидат экономических наук, преподаватель в университете, психолог.
 Гжещак, Сильвия (род. 7 апреля 1989, Познань) — польская певица, композитор и автор текстов.